De Intercontinental Cup (basketbal) in 1985 vond plaats in Barcelona en Girona. Van FIBA Europe speelde Banco di Roma, Limoges CSP, Cibona Zagreb en FC Barcelona mee. Van de Liga Sudamericana speelde CA Monte Líbano, CD San Andrés en Guantánamo CB mee en de NCAA stuurde de Golden Eagles. Uit Afrika deed CD Maxaquene mee en uit Azië kwam Northern Consolidated Cement.

Groep A (Barcelona)
Eerste dag 23 juni 1985

Tweede dag 24 juni 1985

Derde dag 25 juni 1985

Vierde dag 26 juni 1985

Vijfde dag 27 juni 1985

Groep B (Girona)
Eerste dag 23 juni 1985

Tweede dag 24 juni 1985

Derde dag 25 juni 1985

Vierde dag 26 juni 1985

Vijfde dag 27 juni 1985

Finale
Zesde dag 28 juni 1985 halve finales

Zevende dag 29 juni 1985 3-4 plaats

Zevende dag 29 juni 1985 1-2 plaats

Externe link
 1985 Intercontinental basketball Cup

1985